Cristina Danneels (Halsteren, 10 augustus 1982) is een deels Nederlandse, deels Belgische schrijfster. In 2018 verscheen haar debuutromanverhaal Niet dat soort meisje welke gedeeltelijk in eigen beheer is uitgegeven. Cristina schrijft sinds 2016 haar columns voor het Spaanse Viva Magazine.

Biografie 
Cristina Danneels wordt op 10 augustus 1982 als Cristina Katarina Danneels geboren in het Brabantse Halsteren en groeide op in het naburige Bergen op Zoom. In 2000 doet ze eindexamen VWO, waarna ze besluit om op eigen benen te gaan staan en emigreert naar Spanje, om tussendoor ook nog kort in Kaapstad, Zuid Afrika, te gaan wonen. Ze schrijft al enige tijd spraakmakende columns en gedichten voor onder andere het in Spanje uitgebrachte Nederlandstalig magazine Viva! Magazine als ze in 2018 haar debuutroman Niet dat soort meisje publiceert, gemotiveerd door haar ervaring als ‘openlijk praktiserend lesbienne’.

Bibliografie 
 Niet dat soort meisje: Een seksuele ontdekkingstocht onder de regenboog (2018, )

Externe links 
www.cristinadanneels.nl

Nederlands schrijver
21e-eeuws schrijver